Love Story может значить:
 (Where Do I Begin?) Love Story — заглавная песня из фильма 1970 года «История любви», исполненная Энди Уильямсом.
 Love Story — песня Тейлор Свифт.
 Love Story — песня Jethro Tull.
 Love Story — сингл melody.
 Love Story — музыкальный альбом Дмитрия Маликова.
 Love Story — альбом Хаями Сё.
 Love Story — песня американской психоделической группы Strawberry Alarm Clock.
 Love Story — круглосуточный развлекательный киноканал.
 Love Story — альбом Yelawolf

См. также